Arame (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Aramu (ook Arame), koning van Urartu van 855 tot 840 v.Chr.
 Arame (geslacht), een geslacht van loopkevers
 Eisenia bicyclis, een bruinwier bekend uit de Japanse keuken